31-й выпуск  Париж — Рубе — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла 20 апреля 1930 года.

Участники 
Стартовало 86 велогонщиков, финишировало - 35.

Маршрут

Ход гонки

Результаты  
Гонка изначально выиграна французом Жаном Марешалем, показавшим время 8 часов 10 минут 50 секунд. Сразу после финиша ставший вторым Жюльен Верваке и его спортивный директор Людовик Фёйет  подали протест и потребовали дисквалифицировать  Марешаля, обвинив его в том, что он спровоцировал падение Верваке. Комиссары велогонки,  выслушав объяснения обеих сторон, приняли  решение отдать победу Верваке, а второе место  Марешалю.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Париж — Рубе 1930 на FirstCycling
 Париж — Рубе 1930 на CycleBase
 
 
  
 Париж — Рубе 1930 на Bikeraceinfo
 Страницы истории велоспорта: Париж-Рубэ-1930 на Velolive